Betul (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Betul (stad), de hoofdstad van het Indiase district Betul
 Betul (Goa), een plaats in het Indiase unieterritorium Goa
 Betul (bijbel), bijbels persoon